Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 10 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en novembre 1986